Xubyarlı – centro abitato del distretto di Cəbrayıl, in Azerbaigian
 Xubyarlı – centro abitato del distretto di Imishli, in Azerbaigian